Японська футбольна ліга 1986—1987 — 22-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Йоміурі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Дідо Хавенар
 Като Хісасі
 Канеко Хісасі
 Мацукі Ясутаро
 Кацуя Тосінобу
 Окудера Ясухіко
 Рамос
 Міяуті Сатосі
 Мідзунума Такасі
 Такеда Нобухіро
 Мацуура Тосіо

Джерела
RSSSF 

1986 у футболі
1987 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу